А́лисовка либо Алисово () — село, Алисовский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320680301. Население по переписи 2001 г. составляло 610 (283/327 м/ж) человек.

Являлось до 2020 года административным центром Алисовского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Беспальцево и
Рыжо́во.

Географическое положение 
Село Алисовка находится на одном из отрогов балки Глубокая на которой сделано несколько запруд.
Часть села раньше называлась Красный (укр. Червоный Шпиль).

История 
 1889 - дата основания.
 При СССР в селе был организован и работал совхоз имени Челюскинцев, названный так в 1930-х годах после эпопеи парохода "Челюскин".
 В 1993 году в селе действовали Алисовский сельсовет, совхоз, детский сад, клуб, медпункт, магазины, школа.

Экономика 
 Основное направление в сельском хозяйстве - растениеводство. Животноводство - в приусадебных хозяйствах жителей.

Культура 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Иванова Ирина Владимировна - почетное звание «Мать-героиня».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района